

Олден — місто, штат Айова
 Олден — місто, штат Канзас
 Олден — місто, штат Міннесота
 Олден — місто, штат Нью-Йорк
 Олден — селище, штат Нью-Йорк
 Олден — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Альден